Эпикаста () — имя ряда персонажей греческой мифологии.

 Эпикаста, дочь царя Элиды Авгия. Она родила от Геракла сына Тесталуса.
 Эпикаста, дочь Нестора, которая якобы родила Гомера от Телемаха
 Эпикаста, дочь Калидона, жена Агенора, своего двоюродного брата
 Некоторые источники этим именем называют Иокасту — мать и жену Эдипа

Примечания 

Героини древнегреческих мифов